Елена Николаевна Лубчинская (род. 2 апреля 1985) — российская шашистка, тренер. Мастер ФМЖД среди женщин. Мастер спорта России. Входит в сборную России. Тренер. Участница ЧМ, ЧЕ и ЧР. На чемпионатах России по русским шашкам в 2007 году завоевала медали., на чемпионате России по международным шашкам 2007 года — бронзу (в блице).
Тренер  —   Михаил Николаевич Брусанов.
Награждена Почетной грамотой министерства образования, культуры и спорта Калужской области (2007)

Достижения 2004-2006 годов 

 призовые места в первенствах и чемпионатах России, Европы и мира и по русским, и международным шашкам.

Достижения  2007 года 

 серебряный призёр командного чемпионата России по русским шашкам;
 серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы;
 серебряный призёр командного чемпионата России по международным шашкам в Уфе.

Примечания

Ссылки 
 Полный список лучших спортсменов Калуги

Чемпионы России по русским шашкам
Сборная России по шашкам
Мастера спорта по шашкам
Шашисты Калуги